Hvidsten peut désigner :
 Anne Hvidsten (1981-), chanteuse norvégienne ;
 Ragnar Hvidsten (1926-2016), footballeur norvégien.